Syðradalur (Kalsoy), een plaats op de Faeröer
Syðradalur (Streymoy), een plaats op de Faeröer